Tadeusz Więckowski (inżynier)
 Tadeusz Więckowski (pilot)
 Tadeusz Prus-Więckowski podporucznik (ur. 1898, zm. 1920)